

Musica 
 So Good – album dei The Whispers del 1984
 So Good – album di Mica Paris del 1988
 So Good: 12" Club Collection – album di Brenda K. Starr del 2004
 So Good – singolo delle Eternal del 1994
 So Good – singolo dei Boyzone del 1995
 So Good – singolo di Rachel Stevens del 2005
 So Good – singolo delle Electrik Red del 2009
 So Good – singolo di B.o.B del 2012
 So Good – EP delle T-ara del 2015
 So Good – singolo di Louisa Johnson del 2016
 So Good – album di Zara Larsson del 2017
 So Good – singolo di Zara Larsson del 2017
 So Good – singolo di Halsey del 2022

Altro 
 So Good – bevanda di latte di soia
 So Good – programma televisivo di cucina